Scirtes är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Johann Karl Wilhelm Illiger 1807. Scirtes ingår i familjen mjukbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Mjukbaggar
Scirtes